Украи́нский Национа́льный Сове́т () — название ряда украинских общественно-политических организаций, существовавших во время Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, а позднее — в эмиграции.

Всеукраинский национальный совет 
Украинский Национальный Совет (УНС) — организация, созданная в оккупированном Киеве 5 октября 1941 по инициативе ОУН (крыло Андрея Мельника) как общественно-политический центр украинских коллаборационистов. Президиум Совета возглавил профессор Николай Величковский, секретарями были Иван Дубина и Осип Бойдуник, среди известных членов были генерал Николай Капустянский и Олег Ольжич (под псевдонимом «доктор Кандыба»). С Украинским Национальным Советом тесно сотрудничали члены ОУН(м) бургомистр Киева Владимир Багазий, писатели Иван Рогач, Олена Телига, Фёдор Богатырчук и другие. На пресс-конференции перед журналистами союзных Германии стран члены Совета объявили о восстановлении украинской независимости и о признании единоличным вождём Украины Андрея Мельника:

На пресс-конференции присутствовали немецкие, итальянские, шведские, японские журналисты. Заявление Величковского было кратким: «Украина в 1918 г. провозгласила независимость, которая была признана всем миром и, в частности, Германией. В 1920 Украина была незаконно оккупирована большевистскими бандами, которые на протяжении 20 лет терроризировали страну, морили голодом, уничтожали село, вывезли в Сибирь национальную элиту. Теперь, когда оккупанты сбежали из Украины под ударами немецких войск, Украина восстанавливает порядки, существовавшие до её оккупации, на основе Конституции УНР 1918 г., которая считается самой демократической в мире. Имущество, награбленное коммунистами у народа, возвращается ему». На вопрос «На какую политическую силу вы ориентируетесь, и кто ваш вождь?» Величковский и Багазий ответили, что они опираются на ОУН во главе с Андреем Мельником. 

При содействии Владимира Багазия Совет развернул в Рейхскомиссариате Украина работу по внедрению членов ОУН(м) в органы оккупационной власти, по печати ориентированных на ОУН(м) изданий, по пропаганде украинского языка. В конце 1941 рейхскомиссар Эрих Кох запретил Совет и развернул репрессии против его членов и сторонников, многие из которых были казнены в январе — феврале 1942. До 1943 оставшиеся в живых члены Совета работали в подполье.

29 апреля 1944 УНС был реорганизован, и вместе с Украинским национальным советом Андрея Ливицкого (см. ниже) и представителями бывшего Сейма Карпатской Украины был создан единый Всеукраинский национальный совет (ВУНС) во главе с Николаем Величковским, а его заместителями были назначены митрополит Андрей Шептицкий и Августин Штефан. Однако с данным Советом конкурировали другие украинские организации — Украинский Главный Освободительный Совет (УГОС, сторонники Степана Бандеры) во главе с Кириллом Осьмаком и созданный при прямом содействии и покровительстве руководства Третьего Рейха Украинский национальный комитет во главе с Павлом Шандруком, который, в отличие от ВУНС, получил прямое признание нацистов как «единый представитель украинского народа». Попытки создать общую платформу (осень 1944, Братислава) не увенчались успехом, и в 1946, в эмиграции, ВУНС прекратил деятельность.

Орган УНР 
Ещё один орган под названием Украинский национальный совет во главе с Андреем Ливицким вполне легально существовал на территории Дистрикта Галиция (оккупированной Третьим Рейхом Западной Украины, включенной в состав польского Генерал-губернаторства). Орган считался украинским правительством, хотя на тот момент уже существовало правительство УНР в изгнании — ГЦ УНР. Полномочия органа и его деятельность были сильно ограничены — оккупационные власти власти поручили координировать деятельность украинских национальных организаций на территории Генерал-губернаторства иному органу, УЦК под руководством Владимира Кубийовича. Однако УНС во главе с Ливицким признавал Тарас Бульба-Боровец.

Недоверие нацистов к Ливицкому и его совету объясняется тем, что в него в основном входили бывшие петлюровцы, имевшие в глазах немцев репутацию «пропольских» деятелей (что было несовместимо с активной антипольской политикой немцев). Кроме того, нацисты на тот момент не считали нужным создание каких-либо украинских политических организаций, что хорошо видно по судьбе УНС Величковского.

В 1947 в результате соглашения между украинскими партиями, действовавшими в эмиграции, был вновь образован орган под названием «Украинский Национальный Совет» как предпарламент Украинской Народной Республики в изгнании (на смену Директории УНР). Он избрал Андрея Ливицкого «президентом Украины в изгнании», позднее на эту должность избирались Степан Витвицкий, Николай Ливицкий и Николай Плавьюк; последний в 1992 г. торжественно передал свои регалии первому избранному президенту Украины Леониду Кравчуку.

Литература 
 УНРада. Документи, матеріяли, статті, інформації. Лондон 1949;
 УНРада. Меморіяли, постанови, комунікати. ч. 3. Мюнхен 1950;
 Третя сесія УНРади. Матеріяли і документи. Мюнхен 1954;
 Четверта сесія УНРади. Матеріяли і документи. На чужині. 1957;
 П’ята сесія УНРади. Матеріяли і документи. На чужині 1962;
 Бойдуник О. Консолідація (в кн. На переломі). Париж 1967;
 Документи і матеріяли до сучасної ситуації в У. Н. Р. Мюнхен 1969;
 Воскобійник М. Умертвлений Держ. Центру УНР. «Укр. Вісті», жовтень 1979.

Украинский коллаборационизм
История Украины 1917—1991 годов
Исторические политические организации Украины